Muchajjam Dżabalja (arab. مخيم جباليا) – obóz uchodźców palestyńskich w Autonomii Palestyńskiej; położony w Strefie Gazy (muhafaza Gaza Północna). Według danych szacunkowych na rok 2016 liczył 58 517 mieszkańców.

Przypisy 

Gaza Północna
Obozy uchodźców palestyńskich w Strefie Gazy